Éléazar est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et son origine 
Éléazar (אֶלְעָזָר « qui a l'appui de Dieu »), est un prénom masculin, à ne pas confondre avec  ( אֱלִיעֶזֶר ).

Personnages bibliques 
Éléazar le nom de plusieurs personnages bibliques, dont : 
 Éléazar, troisième des quatre fils d'Aaron et son successeur comme Grand-prêtre d'Israël (Livre des Nombres 20, 28)
 Éléazar, un grand prêtre, fils d'Onias et frère de Simon le Juste, auquel il succéda : c'est lui, dit-on, qui envoya les Septante à Ptolémée Philadelphe.
 Éléazar, un frère de Judas Maccabée, qui combattit courageusement contre Antiochos Eupator, et périt sous un éléphant qu'il venait d'éventrer en s'efforçant de faire le prince prisonnier (1 Maccabées, 2 et 6) ; il est honoré le  par l'Église orthodoxe.
 Éléazar (vers 167 av. J.-C.), ou Rabbi Eléazar, un vieillard qui, sous Antiochos IV Épiphane, aima mieux périr que de manger la chair de porc (2 Maccabées 6) ; martyr et saint chrétien fêté le , avec les sept fils Maccabées et leur mère.

Saints chrétiens 
 Éléazar de Pskov († 1481), humble moine du monastère de Pskov en Russie ; fêté le 15 mai en Occident. 
 Éléazar († 1656), fils d'un marchand de Kozelsk en Russie du Nord, moine au monastère de Solovki ; fêté le 13 janvier.

Autre 
 Éléazar, cheval trotteur français.

Références 

Nom théophore